Vittorio Cuniberti (1854 † 1913) est un officier de marine et concepteur de navires italien.
  (°1923) est un artiste italien.
 John Cuniberti est un musicien américain contemporain.